Le lieutenant Matthew Scott est un des personnages principaux de la série Stargate Universe produite par la MGM et Syfy, une science-fiction dramatique présentant une équipe internationale incapable de retourner sur la Terre, après une évacuation d'urgence vers le vaisseau ancien Destinée, qui voyage dans une zone très lointaine de l'Univers. Matthew Scott est interprété par l'acteur américain Brian J. Smith.

Brian J. Smith n'avait jamais vu Stargate avant d'auditionner pour le rôle, mais il put rattraper son retard sur la série. Le personnage fut bien accueilli par la critique, comme d'autres de la série.

Il était cadet d'une équipe Stargate lorsqu'il gagna ses galons de lieutenant, alors qu'il n'avait que 20 ans. Mais il n'était mentalement pas préparé pour la situation d'urgence à laquelle il fut confronté à bord du Destinée.

Biographie 
Lorsqu'il avait 4 ans, ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Il a ensuite été élevé par un prêtre qui est décédé à cause de l'alcool. Scott devait entrer dans les ordres, jusqu'à ce qu'il mette enceinte une jeune fille.

2009 
Scott eut des rapports sexuels avec le soldat Vanessa James lorsqu'il était en poste à la base Icare. Après l'attaque de la base et le départ vers le Destinée, le colonel Young, qui fut blessé, le plaça temporairement à la tête de l'expédition.

Lorsque le colonel fut rétabli, Scott devint le leader de l'équipe qui franchit la porte des étoiles pour rechercher de l'oxyde de calcium, afin de réparer les épurateurs de CO2.

Le lieutenant développe durant la série une relation amicale avec Chloe Armstrong, à la suite du sacrifice de son père Alan Armstrong, pour stopper une fuite d'air du Destinée. Plus tard, cette relation évolue en relation amoureuse.

Bleu et brut de décoffrage, le lieutenant Scott est poussé vers un rôle de leader bien avant qu'il ne soit prêt pour cette responsabilité. Il doit apprendre à commander, gagner le respect de ses subordonnés dans le feu de l'action, et doit apprendre à gérer les différentes personnalités dans le vaisseau.

Notes 
 L'acteur qui incarne Scott, Brian J. Smith, le définit comme un "gars d'une simplicité trompeuse, avec un intense et triste passé".
 Matthew Scott avait été appelé tout d'abord Jared Nash, puis Jared Scott, avant finalement de devenir Matthew Scott juste avant le tournage des épisodes.

Références 

Scott, Matthew
Scott, Matthew

cs:Seznam postav seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír#Matthew Scott